Кантональный банк — банк, находящийся в собственности кантона. Кантональные банки отличаются друг от друга правовой и организационной структурой. В Швейцарии 24 кантональных банках: по одному на каждый кантон, кроме Золотурна и Аппенцелль-Ауссерродена. Первые кантональные банки начали свою деятельность в XIX веке.

Список кантональных банков

Примечания 

Банковское дело в Швейцарии
Типы кредитных учреждений